Diferentes elevaciones montañosas son conocidas como Cerro del Telégrafo:

 
 Cerro del Telégrafo, sobrenombre del cerro de Cabeza Mediana (también conocido como Cerro Cañal), situado entre los términos municipales de Alpedrete, Collado Mediano y Moralzarzal, en la Comunidad de Madrid.
 Cerro del Telégrafo, como también se designa al Alto del Telégrafo, en el puerto de Navacerrada, entre las provincias de Madrid y Segovia.
 , promontorio situado en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), que da nombre a un núcleo de población de este municipio y a un complejo polideportivo.
 Cerro del Telégrafo, situado en la sierra de La Serrota, en la provincia de Ávila.

Entre Madrid y Cádiz, existen numerosos cerros que conservan el topónimo de "El Telégrafo", algunos se ven en mapas modernos o antiguos, otros sólo lo conocen sus vecinos de mayor edad. De entre estos  destacan: la Casa del Telégrafo, en Aranjuez; los tres cerros del Telégrafo en Villasequillas de Yepes; el cerrillo del Telégrafo, en Fuente el Fresno; el monte Telégrafo, en Poblete; los dos cerros del Telégrafo, en Montero; el cerro del telégrafo, en Cañada Rosal... El nombre "Telégrafo" muestra el recuerdo de unas antiguas torres de telecomunicación mediante señales visuales. Cuando la torre desapareció, el cerro que ocupaba conservó el mismo nombre, aunque con muchas variantes. Otras veces el monte se llama "torreón", especialmente en la parte andaluza de la línea de telegrafía óptica de Mathé.

Bibliografía 
 Sánchez Ruiz, Carlos, La telegrafía óptica en Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2006.